Аня Ангелова Пенчева е българска филмова и театрална актриса.

Биография 
Родена е в Смолян на 12 септември 1957 г. Завършва актьорско майсторство при професор Сашо Стоянов във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1980 г.

Работила е в Народния театър за младежта (1980-1987) и Народния театър „Иван Вазов“ (1987-).

През 2002 г. получава и наградата „Аскеер“ за поддържаща актриса за ролята в „Похапване с приятели“.

Има пано с нейните отпечатъци на Стената на славата пред Театър 199.

В киното започва да се снима още като дете. Дебютира във филма „Цар Иван Шишман“ на 12-годишна възраст в ролята на царица Мария. Първата ѝ по-сериозна роля е на Розмари в „Тайфуни с нежни имена“.

Член е на Съюза на артистите в България.

Има 2 брака – първият е със Сашо Диков (от него има дъщеря Петя), а вторият – с Ивайло Караньотов (от него има син Ангел).

През 2008 г. участва в българското шоу „Dancing Stars“, а на 16 март 2009 г. влиза във ВИП къщата на „Биг Брадър (Big Brother)“ като участник в третия сезон на „Vip Brother“.

Награди 
 Наградата „Аскеер“ за поддържаща актриса за ролята в „Похапване с приятели“ (2002).

Театрални роли 
 „Васа Железнова“ – Ана
 „Лоренцачо“ – Мюсе
 „Черна комедия“
 „На четири уши“

Телевизионен театър 
 „Гнездото“ (1997) (Йордан Радичков) - мюзикъл
 „Далила“ (1996) (Владимир Мусаков)
 „Зелен таралеж“ (1996) (Йордан Радичков) - мюзикъл
 „Еленово царство“ (1996) (Георги Райчев и Вили Цанков)
 „Големанов“ (по Ст. Л. Костов, сц. и реж. Иван Ничев, 1995) 
 „Самсон и Далила“ (1995) (Владимир Мусаков)
 „Диоген“ (1989) (Владимир Константинов)
 „Квартет“ (1989) (Любен Лолов)
 „Новото пристанище“ (1987) (Ст. Л. Костов)
 „Гнездото на глухаря“ (1987) (Виктор Розов)
 „Маневра за отплаване“ (1987) (Кръстю Дренски)
 „Борислав“ (1985) (Иван Вазов), 2 части
 „Каменният гост“ (1983) (Александър Пушкин)
 „Испанци в Дания“ (1982) (Проспер Мериме)

Филмография

Източници

Външни препратки 

  
 Аня Пенчева в Theatre.art.bg

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Носители на Аскеер
Възпитаници на НАТФИЗ
Троянци
Участници в български реалити формати
Родени в Смолян